Katzenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften:
 Katzenberg (Flieden), Ortsteil der Gemeinde Flieden, Landkreis Fulda, Hessen
 Katzenberg (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Katzenberg (Gemeinde Kapelln), Katastralgemeinde von Kapelln, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Katzenberg (Gemeinde Atzbach), Ort bei Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Katzenberg (Gemeinde Kirchdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Katzenberg (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Katzenberg (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Katzenberg (Gemeinde Wildschönau), Ort bei Wildschönau, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Katzenberg (Rocher de Mutzig) (903 m), beim Rocher de Mutzig (Vogesen) bei Lutzelhouse, Département Bas-Rhin, Frankreich; mit einer Burgruine
 Katzenberg (Tragwein) (592 m), bei Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Katzenberg (Untermässing) (562,0 m), in der Fränkischen Alb bei Untermässing (Greding), Landkreis Roth, Bayern
 Katzenberg (Fränkische Alb) (558,5 m), in der Fränkischen Alb bei Kälberberg (Buttenheim), Landkreis Bamberg, Bayern
 Katzenberg (Harz) (475,8 m), im Harz bei Königshütte (Oberharz am Brocken), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Katzenberg (Euba) (471,4 m), am Nordrand des Erzgebirges bei Euba im kreisfreien Chemnitz, Sachsen
 Katzenberg (Spessart) (418 m), im Spessart bei Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Katzenberg (Markgräfler Hügelland) (397,0 m), im Markgräflerland bei Wintersweiler (Efringen-Kirchen), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; mit Katzenbergtunnel
 Katzenberg (Hessischer Landrücken) (ca. 395 m), im Hessischen Landrücken bei Katzenberg (Flieden), Landkreis Fulda, Hessen
 Katzenberg (Uedem) (54,0 m), bei Uedem, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen; Ort der ehemaligen Windmühle Hohe Mühle

Bauten:
 Spätrömische Höhenbefestigung Katzenberg, in der Vulkaneifel, bei Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Schloss Katzenberg (Kirchdorf), in Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schloss Katzenberg (Atzbach), in Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ansitz Katzenberg, in Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Sonstiges:
 Gericht Katzenberg, ehemaliger Verwaltungsbezirk im Vogelsbergkreis, Hessen
 Grube Katzenberg, Bergwerk in der Eifel
 Katzenberg (Bamberg), Steilstück unterhalb des Domplatzes im kreisfreien Bamberg, Bayern
 Katzenberg (Waldviertel), Landmarke an der Taffa, bei Horn (Niederösterreich)

Katzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Katzenberg (1888–?), jüdisch-amerikanischer Mobster
 Jeffrey Katzenberg (* 1950), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Katzberg
 Katzberger
 Katzenberger
 Katzenberge